Загребля () — село, входит в Урвенский сельский совет Здолбуновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 66 человек. Почтовый индекс — 35715. Телефонный код — 3652. Код КОАТУУ — 5622687603.

Местный совет 
35715, Ровненская обл., Здолбуновский р-н, с. Гильча Вторая, ул. Первомайская, 65а.

Ссылки 
 Загребля на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Здолбуновского района